Rèmora (gènere), gènere de peixos de la família dels equenèids:
 Rèmora de banda negra (Echeneis naucrates)
 Rèmora blanca (Echeneis neucratoides)
 Rèmora minça (Phtheirichthys lineatus)
 Rèmora austral (Remora australis)
 Rèmora comuna (Remora remora)
 Rèmora blanquinosa (Remorina albescens)

 Llast